Orden del Mérito puede referirse a:

Alemania
  Orden del Mérito de la República Federal de Alemania;
 Orden del Mérito de Baviera
  Orden del Mérito (Renania-Palatinado)

Chile
  Orden al Mérito de Chile;
  Legión de Mérito de Chile;

España 
Orden del Mérito Civil
Cruces del Mérito Militar
Cruces del Mérito Naval
Cruces del Mérito Aeronáutico
Medalla al Mérito en el Trabajo
Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes
Real Orden del Mérito Deportivo
Orden del Mérito Constitucional
Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas

Otros países
  Orden del Mérito Nacional (Argelia);
  Orden de Mérito del Reino Unido;
  Orden del Mérito (Jamaica);
  Orden del Mérito de Nueva Zelanda;
  Orden del Mérito (Gambia);
  Orden Nacional del Mérito (Francia);
  Orden Nacional del Mérito (Gabón);
  Orden del Mérito de la República de Polonia;
  Orden al Mérito (Ucrania);
  Orden al Mérito de la República Italiana;
  Orden al Mérito por Servicios Distinguidos (Perú);
  Legión al Mérito (Estados Unidos);
  Orden del Mérito de Portugal;
  Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella (República Dominicana);
 Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein;
 Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo;
  Orden Nacional al Mérito (Ecuador).

Organizaciones
  Orden del Mérito de la FIFA;